Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 31001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 15 listopada 1995 do 30 kwietnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

31001-31100

31101-31200

31201-31300

31301-31400

31401-31500

31501-31600

31601-31700

31701-31800

31801-31900

31901-32000

Przypisy 

Lista planetoid 031001-032000